Санто Доминго Сијенега Онда има више значења:

 Санто Доминго Сијенега Онда (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санто Доминго Сијенега Онда (Нативитас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику